Карна́вичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Карнавичюс, Юргис (1884—1941) — литовский композитор и педагог.
 Карнавичюс, Юргис (1912—2001) — литовский пианист и педагог.
  (род. 1957) — литовский пианист и педагог.